Кёртис Леши́шин (; 21 сентября 1969, Томпсон, Манитоба, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник. В НХЛ Лешишин сыграл 1033 матча.

Биография

Игровая карьера 

Лешишин был выбран в первом раунде драфта 1988 года под общим 3-м номером клубом НХЛ «Квебек Нордикс». Он выступал за «Квебек» и сменивший его клуб «Колорадо Эвеланш» на протяжении девяти сезонов. Лешишин — обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе «Колорадо». Во время следующего после выигрыша Кубка Стэнли сезона Лешишин и его партнер по «Колорадо» Крис Саймон были обменяны в «Вашингтон Кэпиталс» на  и право выбора в первом раунде драфта. Затем 9 ноября 1996 года, после всего двух игр в составе «Вашингтона», Кёртиса обменяли в «Хартфорд Уэйлерз» на Андрея Николишина.

После окончания того сезона «Хартфорд» переехал и стал называться «Каролина Харрикейнз». За «Каролину» Лешишин провел ещё три сезона, после чего был выбран на расширенном драфте 23 июня 2000 года клубом «Миннесота Уайлд». Сезон 2000-01 Лешишин начал в «Миннесоте», а 13 марта 2001 года был обменян в «Оттава Сенаторз» на выбор в 3-м раунде драфта (им оказался ). В «Оттаве» он провел три сезона. После локаута Лешишин попытался вернуться в почти родной «Колорадо» перед началом сезона 2005-06, но после окончания тренировочного лагеря 3 октября 2005 года объявил о завершении своей карьеры.

После завершения карьеры игрока Лешишин работал на радио «Колорадо Эвеланш», комментируя матчи. После окончания сезона 2006-07 Кёртис ушёл с радио, решив проводить больше времени с семьей.

Личная жизнь 

Лешишин с женой Лорой и их тремя детьми сыном Джейком и двумя дочерьми Анной и Кейт проживают в Литтлтоне, Колорадо.

Лешишин принимал участие в 3-м сезоне канадского ледового шоу Battle of the Blades, проходившего в октябре—ноябре 2011 года, в паре с Еленой Бережной.

Достижения 

 Обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе «Колорадо Эвеланш».

Статистика

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли